Galion kan syfta på:

 Galion, Dominica 
 Galion, Ohio

Se även 
 Anse Galion - en vik i Kanada
 Colline Galion - en kulle i Kanada
 Crique du Galion - ett vattendrag i Franska Guyana
 Îlet Galion - en ö i Brasilien